Gurgel (lat. gurgulio: Schlund, Kehle, Luftröhre) steht für:

 Gurgel (Fahrzeugmarke), eine brasilianische Fahrzeugmarke
 Synonym für Hals, Kehle, Rachen

Gurgel ist der Familienname folgender Personen:

 João Augusto Amaral Gurgel (1926–2009), brasilianischer Unternehmer
 Mário Teixeira Gurgel (1921–2006), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Itabira-Fabriciano
 Maury Gurgel Valente (1921–1994), brasilianischer Diplomat
 Newton Holanda Gurgel (1923–2017), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Crato
 Silvino Gurgel do Amaral (1874–1961), brasilianischer Diplomat
 Udo Gurgel (* 1938), deutscher Bauingenieur

Siehe auch:
 gurgeln